Il singolare del Queen's Club Championships 1988 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Boris Becker era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–1, 3–6, 6–3 Stefan Edberg.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

Queen's Club Championships 1988